Pekařská může být:

 Pekařská (předměstí Brna) – bývalá předměstská čtvrť v Brně
 Pekařská (ulice v Brně) – ulice v Brně
 Pekařská (Litoměřice) – ulice v Litoměřicích
 Pekařská (Olomouc) – ulice v Olomouci
 Pekařská (Opava) – ulice v Opavě